Figure 8 (montagnes russes), un type de tracé
 Figure 8, un album d'Elliott Smith
 Super 8 (course automobile), appelée Figure-8 en anglais